Conquesta catalanoaragonesa de Menorca (1287), invasió catalanoaragonesa de l'illa de Menorca en poder dels àrabs almohades 
 Conquesta austriacista de Menorca, episodi de la Guerra de Successió Espanyola, consistent a la conquesta de l'illa de Menorca per part de tropes militars angleses
 Conquesta de Menorca de 1782, enfrontament bèl·lic entre les tropes britàniques i les tropes espanyoles i franceses pel domini de l'illa